Deltour ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Deltour (* 1985), französischer Ökonom und Whistleblower, siehe Luxemburg-Leaks 
 Carlos Deltour (1864–1920), französischer Ruderer
 Émile Deltour (1899–1956), belgischer Jazzgeiger, Komponist, Arrangeur und Bandleader, siehe Eddie Tower
 Félix Deltour (1822–1904), französischer Literaturwissenschaftler, Lehrer und Beamter